Терье (, ) — французская фамилия. Известные носители:
 Терье, Андре (1833—1907) — французский поэт, писатель и драматург.
 Терье, Жан-Люк (1945—2019) — бывший пилот ралли, четырехкратный чемпион Франции и обладатель кубка Франции по ралли.
 Терье, Мартен (род. 1997) — французский футболист, играющий на позиции нападающего.